Sezonul 2014-2015 reprezintă sezonul cu numărul 84 din existența clubului CF Brăila și al cincilea sezon consecutiv în Liga a II-a

Sezon

Liga a II-a

Puncte pe adversari

Play-Off

Meciuri Liga a II-a

Cupa României

Transferuri

Sosiri

Plecări

Sezoanele echipei Dacia Unirea Brăila